Васильев Николай Сергеевич:
 Васильев, Николай Сергеевич — кавалер ордена Святого Георгия IV класса (21 февраля 1916 года, посмертно), поручик.
 Васильев, Николай Сергеевич — кавалер ордена Святого Георгия IV класса (5 мая 1917 года), штабс-капитан.
 Васильев, Николай Сергеевич — лауреат Государственной премии СССР (1977).
 Васильев, Николай Сергеевич (1897—1967) — советский военный деятель, генерал-майор.